Проскуровка — название населённых пунктов на Украине:
 
 Проскуровка — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Проскуровка — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.